Il singolare del Canada Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira era il detentore del titolo, ma ha perso contro Evgenij Kafel'nikov nel 3º turno.

Chris Woodruff ha battuto in finale 7–5, 4–6, 6–3, Gustavo Kuerten.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1997
ATP Tour 1997